

Persone 
 Antonino Spatafora – pittore, architetto e cartografo italiano
 Bartolomeo Spatafora – nobile italiano
 Filippo Spatafora – patriota e politico italiano
 Giuseppe Spatafora senior – scultore, architetto e pittore italiano
 Marcello Spatafora – diplomatico italiano
  Fabio Spatafora – pilota nascar e rally-raid professionista

Pagine correlate 
 Spadafora (disambigua)